Рафаэль Гонсалес Роблес (; род. 25 октября 1970, Авилес) — испанский футболист, выступавший на позиции вратаря. В настоящее время работает тренером вратарей в английском клубе «Астон Вилла».

Клубная карьера 
Рафа начинал свою карьеру в клубе «Реал Авилес» из своего родного города. В своём первом сезоне за клуб он сыграл лишь один матч, но уже во втором своём взрослом сезоне стал первым номером команды, отыграв двадцать семь встреч. В 1992 году Рафа перешёл в «Реал Овьедо» из Примеры. В этой команде вратарь играл нечасто, за пять сезонов он сыграл лишь шесть матчей. В 1997 году Рафа перешёл в «Малагу», которая играла тогда в Сегунде Б. Два года Рафа был основным голкипером «Малаги», и за это время клуб вернулся в Примеру. После выхода в высший дивизион «Малага» купила вратарей Педро Контрераса и Франсеска Арнау, а Рафа стал третьим вратарём команды и редко выходил на поле. В сезоне 2002/03 игрок сыграл за «Малагу» два матча (один — в Примере, другой — в победном для клуба кубке Интертото), а после окончания сезона покинул команду. В течение нескольких сезонов вратарь играл за разные клубы из второй и третьей лиг Испании, в сезоне 2006/07 был резервным голкипером английского клуба «Ковентри Сити», а затем Рафа закончил карьеру игрока. С 2007 года он является тренером вратарей английской команды «Астон Вилла».

Карьера в сборной 
В 1991 году Рафа провёл три матча за молодёжную сборную Испании (до 23 лет).

Достижения 
 Победитель Сегунды Б (1): 1997/98
 Победитель Сегунды (1): 1998/99
 Обладатель кубка Интертото (1): 2002/03

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте BDFutbol 
 профиль на сайте playerhistory 

Футболисты Испании
Игроки ФК «Реал Авилес»
Игроки ФК «Реал Овьедо»
Игроки ФК «Малага»
Игроки ФК «Культураль Леонеса»
Игроки ФК «Спортинг» Хихон
Игроки ФК «Ковентри Сити»
Тренерский штаб ФК «Астон Вилла»